Пивень, Пивен:
 Пивень — петух (кур, петел, певень, кочет, кочеток, коч).

Фамилия

Пивень 
 Пивень, Александр Ефимович (1872—1962) — кубанский поэт и собиратель фольклора.
 Пивень, Владимир Александрович (род. 1951) — генеральный директор ПАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат».
  (род. 1976) — украинский художник.
 Пивень, Демьян Арсентьевич (1906—1953) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Пивень, Пётр Степанович (1919—1980) — Герой Советского Союза.
 Пивень, Шахар (род. 1995) — израильский футболист.

Пивен 
 Пивен, Джереми (род. 1965) — американский актёр и кинопродюсер.
  (род. 1963) — израильский художник.

См. также